Бургкирхен — община в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Бургкирхен-ан-дер-Альц — коммуна в Германии, в земле Бавария.